Э́сты () были древним народом, впервые описанным римским историком Тацитом в его трактате «Германия» (около 98 года н. э.).

Вслед за Тацитом, это название употреблялось в различных формах (помимо Aesti также Aestii, Astui, Aest, а затем Esti) на протяжении всего Раннего Средневековья для обозначения того же народа (населяющего окрестности устья Вислы). В эпоху Высокого Средневековья происходит перенос этого этнонима на прибалтийско-финское население Ливонии — несмотря на то, что эти две географические области не являются непосредственно смежными, и между ними, соответственно, как и между населяющими их народами, крайне мало — если они вообще есть — прямых исторических связей.

В дальнейшем в западных (преимущественно латинских) источниках это название окончательно переносится на средневековое население современной Эстонии. В этом значении в древнерусских источниках ему может соответствовать экзоэтноним «чудь».

Эстии у Тацита 
Упоминания эстов у античных авторов столь кратки, что точно определить ареал их расселения не представляется возможным. Aestii вблизи Вислы (соседи видивариев) — народ, упомянутый Тацитом в трактате «О происхождении германцев и местоположении Германии»:

Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык — ближе к британскому. Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов. Меч у них — редкость; употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом. У них самих он никак не используется; собирают они его в натуральном виде, доставляют нашим купцам таким же необработанным и, к своему удивлению, получают за него цену.

Судя по данному описанию, эстии — одно из племён, занимавшихся сбором янтаря и его экспортом в Римскую империю по Янтарному пути. Однако, Тацит отличает эстиев от германцев и пишет, что их язык близок на слух к британскому (кельтскому) языку. Кроме того, археологи отмечают, что в I веке носители балтской культуры были оттеснены с побережья носителями провинциально-римской традиции. Приведённое Тацитом название янтаря на языке эстов, glesum (лат.), вероятно, германского происхождения (ср. , ).

Эстии в исторических источниках периода Раннего Средневековья

Кассиодор 
Нет оснований отождествлять с эстонцами тех эстиев, к которым обращался в 537 году с речью государственный деятель Остготского королевства Кассиодор, а также народ айстов (Hestii), упоминаемый Иорданом в качестве данников Германариха.

Иордан

Альфред Великий

Перенос этнонима на прибалтийско-финское население Ливонии 
Унаследованный от латинских писателей античности и раннего средневековья этноним авторы позднего средневековья ошибочно (и широко) трактовали как образованный от термина «восток», «ост» (отсюда и Эстланд — то есть «Восточная земля»). В дальнейшем понятие эсты суживается, но с переносом его уже сугубо на эстонские племена.

Адам Бременский 
В XI веке Адам Бременский, ссылаясь на Эйнхарда (который в «Жизни Карла Великого» утверждает, что «славяне и aisti живут на берегах Восточного моря»), упоминает прибрежное племя как Haisti и, вероятно, сегодняшнюю Эстонию как Aestland.

Генрих Латвийский 
Эсты как народ финно-угорского происхождения (то есть предки сегодняшних эстонцев) описаны в ливонских хрониках XIII века, в частности, у Генриха Латвийского. В русских летописях они вместе с некоторыми другими западнофинскими племенами именуются чудью (отсюда и название Чудского озера), а позже чухонцами. Латыши называют эстонцев «igauņi» (по древней южноэстонской земле Уганди), финны — «virolaiset» (по северной земле Вирумаа).

Закрепление перенесённого этнонима 
Только с XVIII века название эсты распространяется в русском языке.

Сами же эстонцы долгое время называли себя «maarahvas» (народ нашей земли), а имя «eestlased» (эсты), хотя употреблялось уже в XVII — XVIII веках, общепринятым в эстонском языке стало лишь с середины XIX века, в период формирования эстонской нации.

Впервые в Эстонии новое название eesti rahvas «люди Эстонии» вместо прежнего названия maarahvad «народ земли» ввёл (1857) учредитель газеты «Pärnu postimees» Й. В. Яннсен.

Примечания

Ссылки 
 

Финно-угорские народы
Народы Эстонии
Средневековая Эстония